Атанас Димитров Яранов - Шаро е български художник, живописец. Ярянов е сред най-големите имена в българската пластична култура.

Биография 

Атанас Яранов е роден на 13 юли 1940 година в София в семейството на кукушанина Димитър Яранов. В 1965 година завършва специалност „декоративно-монументална живопис“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ в София при професор Георги Богданов.

Умира на 14 август 1988 година.

Творчество 
Основни теми за Яранов са раждането и смъртта, скръбта и страданието, смирението и покаянието. В ранното си творчество отразява патриархалния бит и колективната общност, която дава опора на човека. В по-късното му творчество отношението на Яранов към темата се променя - ритуалните сцени на колективно-родовото съзнание са представяни като проекция в съвременността и имат екзистенциални измерения. Творчеството на Яранов е експресивно и има подчертано индивидуален стил, както и философски обобщения.

Творби на Яранов са притежание на Националната художествена галерия в София и на много други музеи в страната.
 „Жени с коне“ (1971)
 „Емиграция“ (1978)
 „Оброк“ (1983)
 „Балада“ (1986)
 „Птиците“ (1986)

Автор е на мозайката „Театър“ в зала 2 на Националния дворец на културата. Прави множество самостоятелни изложби в България, Братислава, Варшава, Виена, Берлин.

Родословие

Източници 

Български художници
Български творци от Македония
Български живописци
Възпитаници на Националната художествена академия
Заслужили художници
Атанас
Родени в София
Починали в София